Spawn: The Eternal — компьютерная игра, разработанная и выпущенная Sony Computer Entertainment для PlayStation, основанная на серии комиксов о Спауне, созданной Тоддом Макфарлейном и произведенной Image Comics. Игра была выпущена 1 декабря 1997 года в Северной Америке, в то же самое время, что и одноимённый фильм.

Игра получила негативные отзывы от многих известных критиков и поклонников игры. При воспроизведении на проигрывателе компакт-диска, будет открыто длительное аудиоинтервью с создателем Спауна Тоддом Макфарлейном.

Сюжет 
Сюжет в игре полностью повторяет сюжет из комикса. Полицейский Эл Симмонс убит своим боссом Джейсоном Вунном, после чего попал в ад за все свои грехи. Он заключает сделку с демоном Мэлболгией, чтобы ещё раз увидеть свою жену Ванду. Он возрождается как Хэллспаун, и узнаёт что после его смерти прошло 5 лет, а его жена Ванда уже давно замужем за его лучшим другом Терри. Теперь Спауну надо освободиться от Мэлболгии, который хочет использовать его как главу своей армии ада.

Геймплей 

Игра является экшеном с элементами файтинга. Спаун должен пройти уровень за отведённое для этого время. Также Спаун может собирать разные бонусы и дополнения, благодаря которым может становиться сильнее. Облик главного героя в игре практически не отличается от облика в комиксах, кроме знаменитого плаща Спауна, который появляется только во время сражения. Во время сражений геймплей меняется с экшена на файтинг: в верхнем углу камеры появляется полоска с очками жизнями Спауна и его противника.

Оценки и мнения 

Игра была низко оценена критиками за многочисленные ошибки. Сайт GameSpot приводит несколько примеров таких ошибок:

Графически отвратительный и очень неровный, Spawn: The Eternal страдает от бесчисленных визуальных ошибок. Изобилие графических ошибок. Стены исчезают и появляются случайно и постоянно, а также заметно изгибаются, когда они прокручиваются.

IGN также из недостатков игры отмечает текстуры и слабую проработку Спауна:

Начнём с того, что она [игра] уродлива, как зад кобеля со взрывным поносом. Текстуры в игре зернистые и неряшливые и выглядят как то, что вы могли видеть на 3DO четыре года назад. Есть несколько достойных штрихов, таких как канализационная вода, но в целом, смотря на Spawn: The Eternal, это как смотреть на кучу битого стекла. […] Бедный Спаун выглядит как обезьяна в костюме, и это не красиво. Он даже не носит свой великолепный плащ, пока не попадёт в бой, который подводит нас к следующей проблеме.

Примечания 

Компьютерные игры 1997 года
Игры для PlayStation
Спаун
Компьютерные игры по мотивам комиксов
Компьютерные игры жанра Action
Компьютерные игры, изданные Hudson Soft
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment